Monserrate steht für:

 Monserrate (Kolumbien), Berg (3152 m) in der Nähe von Bogotá
 Monserrate (Portugal), Ort im Kreis Viana do Castelo
 Isla Monserrate, mexikanische Insel im Golf von Kalifornien, siehe Isla Monserrat

Siehe auch:
 Monserrat
 Montserrat (Begriffsklärung)